Ело — топоним.
 Ело (село) — село в Онгудайском районе Республики Алтай
 Ело (Испания) — муниципалитет в Испании.
 Ело (приток Аргута) — река в Республике Алтай
 Ело (приток Урсула) — река в Республике Алтай

См. также 
 ЕЛО — Еврейское литературное общество